Страна́ чуде́с может означать:
 «Страна чудес» — балет Исаака Шварца в постановке Леонида Якобсона ().
 «Страна чудес» — фильм 1988 года.
 «Страна чудес» — кинокомедия (Россия, 2016).

См. также 
 Wonderland (значения)
 Операция «Вундерланд» (значения)